Azzurro peut désigner  :
 Azzurro (Bleu), une chanson chantée par Adriano Celentano, parue en single le  ; elle a été reprise par Régine, dans une adaptation française, en 1969 ;
 Azzurro, un film franco-helvéto-italien réalisé par Denis Rabaglia, sorti en 2000